Torre Nuova a Carpenedolo
 Torre Nuova di Gorgona a Livorno
 Torre Nuova a Piombino
 Torre Nuova a Torrenova